Ринхокаламусы, или ринхокалямусы (, от  «морда» и  «тростниковая палочка для письма») — род змей семейства ужеобразных.

Мелкие змеи, сходны с представителями рода Oligodon. Распространены в юго-западной Азии. На территории бывшего СССР, в Азербайджане (Нахичевань) и Армении, встречается один вид этого рода — черноголовый ринхокаламус.

Виды 
Род включает 3 вида:

Примечания

Литература 
 
  DjVu, 18Mb

Ужеобразные